SGD est un sigle, qui signifie :
 SGD (à l'origine Saint-Gobain Desjonquères), une entreprise française spécialisée dans la production d'emballages en verre et d'isolateurs.

 
SGD est un code, qui signifie :
 dollar, la monnaie de Singapour, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 Aéroport de Sønderborg, aéroport de Sønderborg (Danemark), selon le code AITA des aéroports
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Sønderborg a pour code OACI : EKSB
 Saccharomyces Genome Database une base de données bio-informatiques consacrée à l’organisme modèle Saccharomyces cerevisiae.

Code